100 Years steht für:
 100 Years (Kurzfilm)
 100 Years, Lied (2003) auf The Battle for Everything von Five for Fighting

Siehe auch:
 AFI's 100 Years...100 Thrills
 100 Jahre
 Hundert Jahre